Хаммарстен () – шведская фамилия. Известные носители:

 Хаммарстен, Густаф (род.1967) – шведский актёр.
 Хаммарстен, Улоф (1841-1932) – шведский врач-физиолог.